Siemierz – staropolskie imię męskie
 Siemierz – wieś w Polsce, w woj.lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rachanie